Raccorti Sociali è stato un festival cinematografico che si è svolto ogni anno tra Novembre e dicembre a Firenze.

Nato nel 2003 come Raccorti Pisani prosegue dal 2004 al 2008 come Raccorti Toscani per poi diventare Raccorti Sociali "piccoli film per grandi idee" dal 2009 ad oggi, con lo scopo di promuovere la produzione audiovisiva legata alla socialità, alla solidiarietà, al volontariato, alla difesa dei diritti e del bene comune. Vittorio Taviani fin dal 2003 è presidente del Comitato Scientifico e sostenitore del progetto insieme al fratello Paolo.

Struttura del festival

Sezione corti 
La sezione corti raccoglie i cortometraggi della durata massima di 5 minuti (titoli di testa e di coda compresi) a stretto tema sociale: l'impegno nel sociale e per il bene comune, le relazioni d'aiuto e di servizio, il disagio, la diversità, la difesa dei diritti, la cultura del dono, la tutela dei beni culturali e dell'ambiente, le attività delle associazioni di volontariato e del terzo settore.

Sezione musica originale 
La sezione musica originale raccoglie i cortometraggi con colonna sonora originale, cioè composta appositamente per il video, che è anche condizione indispensabile per la partecipazione al festival. I corti devono mantenere le medesime caratteristiche della precedente sezione in termini di durata e argomento trattato.

Altre sezioni 
Per ogni edizione il festival prevede di valutare un'opera di particolare valore artistico, socio-culturale e tecnico, anche al di fuori dei requisiti richiesti.

La giuria 
Alcuni giurati delle precedenti edizioni: Paolo Benvenuti, Alessandro Amaducci, Carlo Virzì, Daniele Segre, Silvano Agosti, Mirco Mencacci, Giacomo Verde, Salvatore De Mola e Pier Marco De Santi.

Note

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici a Firenze
Festival cinematografici italiani del passato